AGL peut désigner :
 Assemblée générale des étudiants de Louvain, une organisation représentant les étudiants de l'Université catholique de Louvain ;
 Atelier de génie logiciel, un ensemble de programmes informatiques, selon la liste des abréviations en informatique ;
  ;
 Acide γ-linolénique, un acide gras oméga-6 ;
 Above Ground Level (en français, altitude par rapport au niveau du sol);
 AGL Energy : entreprise australienne de production et de fourniture d'électricité et gaz.